Belsk Duży (plaats), plaats in Polen
 Belsk Duży (gemeente), gemeente in Polen